Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 644 dans le monde.

 Route régionale 644 en Finlande 
 Route nationale 644 en France